Мария фон Баден () може да се отнася за:

 Мария фон Баден (1782–1808), омъжена за херцог Фридрих Вилхелм фон Брауншвайг-Волфенбютел (1771 – 1815)
 Мария фон Баден (1834 – 1899), омъжена за княз Ернст фон Лайнинген (1830 – 1904)
 Мария фон Баден (1865–1939), омъжена за херцог Фридрих II фон Анхалт (1856 – 1918)

Източници